Naselja u Hrvatskoj:
 Debelo Brdo (Udbina), naselje u sastavu Općine Udbina, Ličko-senjska županija
 Debelo Brdo I, naselje u sastavu Grada Gospića, Ličko-senjska županija
 Debelo Brdo II, naselje u sastavu Grada Gospića, Ličko-senjska županija

Naselja u BiH:
 Debelo Brdo (Žepče, BiH), naselje u sastavu općine Žepče, FBiH

Povezani članci:
 Debelo brdo